Gone Girl (boek), een roman uit 2012 van schrijfster Gillian Flynn
 Gone Girl (film), een film uit 2014 van regisseur David Fincher
 Girls Gone By Publishers, een Brits uitgever
Muziek
 Gone girl (Jack Clement), een door Jack Clement geschreven lied, uitgevoerd door Tompall and The Glaser Brothers, Johnny Cash en in met een andere tekst door Jack Jersey
 Gone girl (Johnny Cash) (1978), een muziekalbum van Johnny Cash